La troisième saison de MasterChef, émission de télévision française de téléréalité culinaire, a été diffusée sur TF1 du 23 août au .

Cette saison est remportée par Ludovic Dumont qui empoche les  ainsi que l'édition du livre de ses propres recettes et six mois de formation dans une grande école de cuisine.

Jury 
Pour cette nouvelle saison, le jury reste identique avec Sébastien Demorand, Yves Camdeborde et Frédéric Anton.

Audimat

MasterChef 

Légende :

En fond vert = Les plus hauts chiffres d'audiences
En fond rouge = Les plus bas chiffres d'audiences

MasterChef se met à table 

Légende :

En fond vert = Les plus hauts chiffres d'audiences
En fond rouge = Les plus bas chiffres d'audiences

Notes et références

Notes

Références 

3